Мессала — римская фамилия.
 Мессала — римский политический деятель второй половины III века.
 Мессала — большой древний ударный кратер в северо-восточной материковой области видимой стороны Луны.

См. также 
 Луций Валерий Мессала
 Марк Валерий Мессала